Shelby SuperCars
 SkyscraperCity
 SSC Napoli
 SSC Venezia
 Thrust SSC
 Superconducting Super Collider